Алекса́ндр Оноприе́нко:
 Оноприенко, Александр Александрович (1874—1962) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения.
 Оноприенко, Александр Васильевич (1837 — не ранее 1917) — генерал от артиллерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.